Чоројашу има више значења:

 Чоројашу (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Чоројашу (Олт), насеље у округу Олт у Румунији